Carloalberto Giordani (1997-), coureur cycliste italien ;
 Claudia Giordani (1955 -), skieuse alpine italienne ;
 Giuseppe Giordani (1751 - 1798), compositeur italien ;
 Jean-Pierre Giordani (1946 -), footballeur français ;
 Jorge Giordani (1940 -), homme politique dominicain ;
 Leonardo Giordani (1977 -), coureur cycliste italien ;
 Luigi Giordani (1822 - 1893), cardinal italien ;
 Pascal Giordani (1974 -), joueur de rugby à XV français ;
 Pietro Giordani (1774-1848), écrivain italien ;
 Tommaso Giordani (1733 - 1806), compositeur italien.

Toponyme 
 Pointe Giordani, sommet des Alpes valaisannes.

Patrice Giordani -artiste peintre contemporain -ne en 1950. 
 Giordani, un réseau de vente du